HN5, formule chimique du Pentazole
 HN-5,  famille de missiles sol-air de technologie soviétique.